Det här är en lista över kommun- och landstingsstyren i Sverige under mandatperioden 2014–2018.

Politiska partier som utgör styrande parti/koalition i respektive landstingsfullmäktige/regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Detta är en alfabetisk lista ordnad länsvis. De kommuner där länets residensstad är belägen är markerade med fetstil.

Det parti som har ordförande-posten i landstingsstyrelsen/regionstyrelsen respektive kommunstyrelsen anges först, följt av övriga partier i den ordning koalitionen själv använder (vanligtvis i storleksordning).

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Norrbottens län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län

Östergötlands län

Se även

Källor
 Mandatuppgifter kommer från Valmyndighetens hemsida http://www.val.se medan uppgifter om vilka som bildar styrande koalition framgår av källorna i fotnoterna

Listor över kommun-, landstings- och regionstyren i Sverige
Sveriges politiska historia
Kommunalval i Sverige
Kommunalpolitik i Sverige
Sverige under 2010-talet
Val 2014